Берёзовая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Берёзовая улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Берёзовая улица — улица в Данкове.
 Берёзовая улица — улица в Екатеринбурге.
В Казани:
Берёзовая улица — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани;
Берёзовая улица — улица в посёлке Малые Дербышки Советского района.
Берёзовая улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района.
Берёзовая улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
Берёзовая улица — прежнее название улицы Балкарова в Нальчике.
 Берёзовая улица — улица в Омске.
 В Санкт-Петербурге:
 Берёзовая улица — улица в историческом районе Коломяги;
 Берёзовая улица — улица в посёлке Александровская Пушкинского района;
 Берёзовая улица — улица в Зеленогорске;
 Берёзовая улица — улица в Павловске;
 Берёзовая улица — улица в Тярлеве.
 В Томске:
 Берёзовая улица — улица в Октябрьском районе;
 Берёзовая улица — улица в Апреле.
 Берёзовая улица — прежнее (до 1914 года) название улицы Хохлова в Гатчине.

Украина 
 Берёзовая улица — улица в Луганске.
 Берёзовая улица — улица во Львове.
 Берёзовая улица — улица в Одессе.

См. также 
 Берёзовая аллея
 Берёзовская улица